Exclamativo normalmente se refiere a:
Un pronombre interrogativo-exclamativo.EJ:¡que!¡no!
Un determinante interrogativo-exclamativo.

También puede tener relación con las oraciones exclamativas o los signos de exclamación.